Greg Andrusak (né le  à Cranbrook, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière en jouant dans le championnat universitaire pour les Bulldogs de Minnesota-Duluth en 1987. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de l'été suivant par les Penguins de Pittsburgh en tant que  lors du cinquième tour.

Il ne commence pas pour autant dans la franchise mais continue ses études. Il débute enfin dans la LNH pour les Penguins en jouant quelques matchs de la saison 1993-1994 alors qu'il a évolué dans la Ligue internationale de hockey pour l'équipe affiliée aux Penguins, les Lumberjacks de Cleveland.

Il ne parvient pas à se faire une place dans l'effectif de la saison et au cours des années suivantes, il passe d'une équipe à une autre allant jusqu'à jouer en Allemagne dans la  entre 1996 et 1999. En 1995, il participe avec l'équipe du Canada lors du championnat du monde et remporte la médaille de bronze.

Il joue quelques matchs dans la LNH pour les Maple Leafs de Toronto au cours de la saison. Il met fin à sa carrière en 2004 après avoir joué en Allemagne puis en Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1987-1988 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 37 || 4 || 5 || 9 || 42 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Équipe du Canada || Internationale || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
| 1988-1989 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 35 || 4 || 8 || 12 || 74 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Bulldogs de Minnesota-Duluth|| NCAA || 35 || 5 || 29 || 34 || 74 || || || || || 
|- 
| 1990-1991 || Équipe du Canada || Internationale || 53 || 4 || 11 || 15 || 34 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 36 || 7 || 27 || 34 || 125 || || || || || 
|- 
| 1992-1993 || Fury de Muskegon || CoHL || 2 || 0 || 3 || 3 || 7 || || || || || 
|- 
| 1992-1993 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 55 || 3 || 22 || 25 || 78 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1993-1994 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 69 || 13 || 26 || 39 || 109 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|- 
| 1994-1995 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 7 || 0 || 4 || 4 || 6 || || || || || 
|-  
| 1994-1995 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 8 || 0 || 8 || 8 || 14 || || || || || 
|- 
| 1994-1995 || Vipers de Détroit || LIH || 37 || 5 || 26 || 31 || 50 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Vipers de Détroit || LIH || 58 || 6 || 30 || 36 || 128 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Moose du Minnesota || LIH || 5 || 0 || 4 || 4 || 8 || || || || || 
|- 
| 1996-1997 || Eisbären Berlin || DEL || 45 || 5 || 17 || 22 || 184 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Eisbären Berlin || DEL || 43 || 3 || 8 || 11 || 73 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || Eisbären Berlin || EHL || 5 || 0 || 1 || 1 || 18 || || || || || 
|- 
| 1998-1998 || Eisbären Berlin || DEL || 19 || 2 || 5 || 7 || 12 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || 12 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 1998-1999 || Genève-Servette HC || LNB || 13 || 4 || 9 || 13 || 60 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1998-1999 || Aeros de Houston || LIH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 6 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 1999-2000 || Wolves de Chicago || LIH || 11 || 1 || 5 || 6 || 20 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 58 || 5 || 14 || 19 || 63 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Berlin Capitals || DEL || 39 || 4 || 18 || 22 || 78 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA || 8 || 0 || 4 || 4 || 16 || 8 || 1 || 3 || 4 || 20
|-
| 2002-2003 || Hamburg Freezers || DEL || 44 || 3 || 19 || 22 || 70 || 5 || 0 || 3 || 3 || 12
|-
| 2003-2004 || HC Coire|| LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 14 || || || || || 

| 760 || 79 || 311 || 390 ||  || 39 || 3 || 10 || 13 || 58

Références

Bibliographie 
 

Naissance en novembre 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du HC Coire
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Cranbrook (Colombie-Britannique)